Happy Valley est une banlieue de la cité de Wellington, qui est la capitale du pays et est située dans le sud de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Bien que non "officielle ", c’est une banlieue, qui dépend du . 
C’est la principale artère entre la cité de Wellington et la zone parfois accidentée et spectaculaire de la côte du sud de Wellington.

Municipalités limitrophes

Population 
La zone statistique de “Happy Valley-Owhiro Bay” avait une population de  lors du , en augmentation de  depuis le recensement de 2006 en Nouvelle-Zélande . 
Il y avait  et .

Installations 
Happy Valley actuellement a une petite communauté éclectique de coloration «verte». 
Il y avait un jardin de la communauté active à proximité du cours d’eau principale, nommé le «Owhiro Stream», qui circule entre l’école et la côte. 
« North Happy Valley » a un groupe d’activité environnementale appelé les «Friends of the Owhiro Stream (FOOS)», qui ont obtenu un certain degré de renouveau écologique du secteur.

Média 
Happy Valley est caractérisée dans les scènes d’ouverture et de fermeture de la nouvelle portant sur la deuxième guerre mondiale, intitulée “Lancewood”, écrite par , dans laquelle les pingouins et les vaches sont représentés côte à côte sur la plage.

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Banlieue de Wellington City